

Geografia
 Regno Unito
 Rudyard – villaggio dello Staffordshire
 Lago Rudyard – lago dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
 Rudyard – township della Contea di Chippewa, Michigan
 Rudyard – census-designated place della Contea di Hill, Montana

Onomastica
 Rudyard – nome proprio di persona inglese maschile